Лос Азулес има више значења:

 Лос Азулес (Ханос), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лос Азулес (Куенкаме), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Лос Азулес, Ла Преса де лос Азулес (Епитасио Уерта), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лос Азулес (Каторсе), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику